Feel – polski zespół muzyczny

Albumy 
 „Feel” – album zespołu Feel
 „Feel” – album Glenna Hughesa
 „Feel” – album Namie Amuro

Single 
 „Feel” – singel Kendricka Lamara
 „Feel” – singel Robbie’ego Williamsa
 „feel” – singel Kumi Kōdy

Zobacz też